Il singolare del torneo di tennis Warsaw Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Andrej Čerkasov 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (primo turno)
 Andrej Čerkasov (finale)
 Gastón Etlis (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)

 Joaquín Muñoz Hernández (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Federico Browne (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Challenger 1998